Període d'Amarna, període històric egipci.
 Art d'Amarna, art desenvolupat durant el Període d'Amarna.
 Tauletes d'Amarna o Cartes d'Amarna, tauletes amb cartes diplomàtiques egípcies.
 Amarna nom abreujat de la ciutat de Tell al-Amarna o Till el-Amarna (l'antiga Akhet-Aton)
 Tell Amarna, jaciment arqueològic de Síria a la vall mitjana de l'Eufrates
 Heretgia d'Amarna o atenisme, religió a l'Antic Egipte basada en la veneració d'Aten (déu solar) com a déu únic, promoguda per Akhenaton al segle XIV aC